Conforti est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :

 Aurélie Conforti (née en 1987), footballeuse française ;
 Gino Conforti (né en 1932), acteur américain ;
 Guy Marie Conforti (1865-1931, évêque italien ;
 Lorenzo Conforti (né en 2004), coureur cycliste italien ;
 Michele Conforti, mathématicien italien ;
 Raffaele Conforti (1804-1880), patriote et un homme politique italien.

Divers
 Palais Conforti, monument historique et immeuble de Salerne (Campanie) ;
 Villa Nichesola-Conforti, villa du Cinquecento en Valpolicella (Vénétie).

Homonymie de patronyme
Patronyme italien